Брабец — фамилия:

 Брабец, Владимир (1934—2017) — чешский актёр театра и кино.
 Брабец, Кристина (род. 1993) — южноафриканская и немецкая скрипачка.
 Брабец, Франтишек Антонин (род. 1954) — чешский режиссёр.
 Брабец, Эрих (род. 1977) — чешский футболист.
 Брабец, Якуб (род. 1992) — чешский футболист.
 Брабец, Ярослав (1949—2018) — чехословацкий толкатель ядра, тренер по лёгкой атлетике.